! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 60001–60100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 60101–60200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 60201–60300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 60301–60400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 60401–60500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 60501–60600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 60601–60700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 60701–60800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 60801–60900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 60901–61000 [ editare]

Lista planetelor minore (060001-061000)